Го́ликово — деревня в городском округе Клин Московской области России. 

Население —  чел. ().

География 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 7 км к северо-востоку от райцентра Клин, на безымянном ручье, у истоков безымянного ручья, левого притока реки Лутосни (правый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 186 м. Ближайшие населённые пункты — Максимково и Опалево на севере и Напругово на юге.

История 
До 2006 года деревня Голиково входила в состав Новощаповского сельского округа.

Входила в состав сельского поселения Зубовское до его ликвидации в 2017 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Зубовское на сайте Клинского района
  Устав сп Зубовское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин